Termin RNaza II ima više značenja.

 Eksoribonukleaza II, enzim
 Ribonukleaza T2, enzim